El nombre TV3 puede hacer referencia a varios canales de televisión:
TV3 (Cataluña), televisión generalista pública de Cataluña, España;
TV3 (Irlanda), canal de televisión por suscripción irlandés;
TV3 (Malasia), televisión privada de Malasia;
TV-3 (Rusia), canal de televisión ruso centrado en el entretenimiento;
TV3 (Suecia), canal sueco del grupo escandinavo Viasat.

Véase también 
 Canal 3